Union League Club – club sociale di Chicago
 Union League Club – club privato di New York